Биляна Павлова-Димитрова е българска тенисистка, родена на 20 януари 1978 г.

Състезателка на Тенис клуб „ЦСКА“. Неин треньор е Теодор Бачев.

През 2004 г. е шампионка на двойки от държавното първенство в зала заедно с Филипа Габровска, а през 2005 г. и на държавното лично първенство с Надежда Василева.

Участва предимно на малки турнири от календара на ITF. Има един спечелен турнир на сингъл през 1998 г. и три на двойки през 2000, 2007 и 2008 г.

През 2009 г. е поканена в отбора на България за Фед Къп, но не участва поради невъзможност да поднови за кратък срок българския си паспорт. През 2010 дебютира за Фед Къп, като записва в актива си победа на двойки и загуба на сингъл.

Финали

Титли на сингъл (1)

Загубени финали на сингъл (5)

Титли на двойки (3)

Загубени финали на двойки (14)

Класиране в ранглистата в края на годината

Източници

Външни препратки 
 
 

Български тенисистки